Bahnhof Centrum steht für folgende Bahnhöfe:

Niederlande:
 Bahnhof Almere Centrum
 Bahnhof Lelystad Centrum
 Bahnhof Schiedam Centrum

Polen:
 Bahnhof Świnoujście Centrum
 U-Bahnhof Centrum, Bahnhof der U-Bahn Warschau

Schweden:
 Mörby centrum (Stockholms tunnelbana), Bahnhof der U-Bahn Stockholm
 Solna centrum (Stockholms tunnelbana), Bahnhof der U-Bahn Stockholm
 Sundbybergs centrum (Stockholms tunnelbana), Bahnhof der U-Bahn Stockholm